Kraul steht für:
 Kraulschwimmen, Schwimmstil

Kraul ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Peter Kraul (1863–1915), dänischer Handelsverwalter
 Margret Kraul (* 1945), deutsche  Pädagogin
 Otto Kraul, Walfangkapitän und Eislotse der deutschen Antarktisexpedition 1938/39, siehe dazu auch Kraulberge

Siehe auch:
 Graul
 Krauel (Begriffsklärung)
 Crowl
 Crowle